Benz kan syfta på:

 Bendz (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Benz & Cie. – en tysk biltillverkare 1885–1926
 Mercedes Benz – ett bilmärke

Geografi
 Benz, Nordwestmecklenburg – en kommun i Nordwestmecklenburg i Mecklenburg-Vorpommern
 Benz, Vorpommern-Greifswald – en kommun i Vorpommern-Greifswald i Mecklenburg-Vorpommern